Rifugio Quintino Sella bezeichnet
 Rifugio Quintino Sella (Monviso), eine Schutzhütte in den Cottischen Alpen in Italien
 Rifugio Quintino Sella (Felikjoch), eine Schutzhütte in den Walliser Alpen in Italien
 Nebengebäude der Schutzhütte Rifugio Tuckett – Quintino Sella in der Brenta-Gruppe in Italien